Toto je seznam pojmenovaných pohoří na Marsu.

Vysvětlivka významů 
 Mons znamená obrovská, izolovaná hora.
 Montes je skupina hor tvořící pásové pohoří.
 Tholus znamená malé štítové sopky.
 Tholi je několik tholusů a znamená to skupinu malých hor.
 Dorsa znamená kopce a samotný kopec se nazývá dorsum.

Seznam (tabulka)

Reference

Související články 
 Povrch Marsu
 Povrchový útvar (planetologie)

Externí odkazy 
 
 Mars features database distributed with xephem v3.3 (en)
 USGS: Martian system nomenclature (en)
 USGS: Mars nomenclature: mountains (planetocentric east longitude) (en)

Povrch Marsu
Seznamy vesmírných objektů
Mars